Laroui steht für:
 Abdallah Laroui (* 1933), marokkanischer Historiker und Schriftsteller
 Fouad Laroui (* 1958), marokkanischer Ökonom und Schriftsteller

Siehe auch:
 Larrouy